Chamán puede hacer referencia a:
Chamán, individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta.
Río Chamán, río del norte de Perú.
Chamán, novela de Noah Gordon.
Shaman, Banda de Folk Metal Pre Korpiklaani.
Chaman (Pakistán), localidad de Pakistán en la provincia de Baluchistán.